Список инфекционных заболеваний человека — это перечень, содержащий данные о группе заболеваний, вызванных проникновением в организм человека патогенных (болезнетворных) микроорганизмов (бактерий, простейших, грибов), вирусов и прионов.

Заболевания перечислены в алфавитном порядке и соответствуют МКБ-10.

Список

См. также 
 Инфекционные заболевания
 Паразитизм
 Вирусы
 Бактерии
 Прионы
 Микозы
 Простейшие
 Гельминтозы

Ссылки 
 List of Human Diseases Linked to Infectious Pathogens
 Chin J. B., ed. Control of Communicable Diseases Manual. 17th ed. APHA [American Public Health Association] Press; 2000. ISBN 978-0-87553-189-2
 Red Book: 2009 Report of the Committee on Infectious Diseases. 2009. American Academy of Pediatrics. 28th ed. ISBN 978-1-58110-306-9

Инфекционные заболевания
Списки заболеваний